Alžběta Marie Bavorská (celým jménem: Elisabeth Maria Anna Henriette Josepha Sophie Amalia Ferdinanda Ludovika Antonia Theresia Kreszentia Ala Ghislane; 10. října 1913, Mnichov – 3. března 2005) byla německá pricezna z rodu Wittelsbachů a hraběnka z Kagenecku.

Život 
Narodila se 10. října 1913 v Mnichově, jako dcera prince Alfonse Bavorského a jeho manželky princezny Louise Orleánské.

Dne 6. května 1939 se v zámku Nymphenburg vdala za Franze Josepha, hraběte z Kagenecku. Spolu měli tři děti:
 Hrabě Hubertus z Kagenecku (nar. 10. srpna 1940)
 Hrabě Michael Klemens Maria z Kagenecku (4. prosince 1941 – 11. října 2012)
 Hrabě Petr z Kagenecku (4. prosince 1941 – 24. června 2009)

Poté, co její manžel zemřel v boji roku 1941, dne 9. května 1944 se civilně vdala za Ernesta Küstnera a 6. června se udála jejich církevní svatba. Dne 13. srpna 1953 se rovedli. Spolu měli:
 Maria Anna Josephine Küstner (10. června 1943 – 21. června 2007)
 Felicitas Küstner (nar. 23. června 1945)
 Christina Küstner (nar. 20. prosince 1946)
 Gabriele Küstner (nar. 3. ledna 1948)

Zemřela 3. března 2005.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 
  Geneall
  Rodovid

Ženy
Alžběta
Alžběta
Alžběta
Narození 10. října
Narození v roce 1913
Úmrtí 3. března
Úmrtí v roce 2005
Narození v Mnichově